Адамчак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Адамчак, Бини (род. 1979) — польский политолог и писатель.
 Адамчак, Моника (род. 1983) — австралийская теннисистка польского происхождения.
 Адамчак, Нико (род. 1990) — немецкий баскетболист.
 Адамчак, Стефан (1892—1939) — польский легкоатлет, участник Олимпийских игр, хорунжий Войска Польского.